Los proterosúquidos (Proterosuchidae) o casmatosúquidos (Chasmatosuchidae) son una familia de saurópsidos (reptiles) diápsidos arcosauromorfos que vivieron entre finales del período Pérmico y principios del Triásico, entre el Changhsingiense y el Olenekiense, hace 253 y 245 millones de años aproximadamente en Rusia, China, Australia y Antártida. Posiblemente sea un grupo parafilético de arcosauroformos basales.

Características 

Eran delgados, de tamaño mediano de cerca de 1,5 metros de largo, de largo hocico y superficialmente parecidos a cocodrilos, aunque carezcan de los osteodermos típicos de éstos, y en sus características esqueléticas sea mucho más primitivo. Su característica distintiva es un premaxilar curvado hacia abajo haciendo que el frente de la mandíbula superior, sobresalga de la inferior. Los miembros son cortos e indican una postura de extensión, como los lagartos actuales, pero distinta de la mayoría de los arcosaurios posteriores. Los proterosúquidos representan quizás el más temprano ejemplo de radiación adaptativa de los arcosaurios. Desaparecieron con la llegada de los Erythrosuchidae en el Triásico Inferior.

Filogenia 
Cladograma resumido de Nesbitt (2011):

Referencias 

 Benton, M. J. (2000), Vertebrate Paleontology, 2nd Ed.; (2004) 3rd edition Blackwell Science Ltd
 Carroll, R. L. (1988), Vertebrate Paleontology and Evolution, WH Freeman & Co.

Enlaces externos 
 Proterosuchidae 

Archosauromorpha